Лапа — кінцівка тварини.

Особи

Прізвище 
 Лапа Валентин Григорович — український кібернетик. Доктор технічних наук, професор.
 Лапа Микола Петрович — український футболіст.
 Лапа Іван Зіновійович — український геофізик.

Топоніми

Лапа (мікрорегіон) — у штаті Парана.
 Лапа (Парана) — муніципалітет.

Лапа (Карташу) — парафія.
 Лапа (Лісабон) — парафія.

Інше 
 Лапа (техніка) — технічний термін
 Лапа — гілка хвойного дерева
 Лапа — шип на колоді, спосіб з'єднання колод у зрубі.

Див. також 
 Лапка